35. breddegrad kan henvise til:

 35. nordlige breddekreds
 35. sydlige breddekreds